

Lokalizacje

Niemcy 
 Bremen – miasto (pol. Brema)
 Bremen – kraj związkowy (pol. Brema)
 Bremen – dzielnica Geisy

Stany Zjednoczone 
 Bremen – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Haralson
 Bremen – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Bremen – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Muhlenberg
 Bremen – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Bremen – miasteczko w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 Bremen – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Bremen (ang. Bremen Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Bremen (ang. Bremen Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Bremen (ang. Bremen Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Bremen (ang. Bremen Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Bremen (ang. Bremen Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells

Inne 
 Bremen – niemiecka fregata rakietowa typu 122
 Bremen – typ niemieckich fregat (Typ 122)
 Bremen – niemiecki transatlantyk
 Bremen – manga autorstwa Haruto Umezawy
 (6320) Bremen – planetoida
 Bremen – wagon tramwajowy
 Bremen – część dekapolis
 Bremen – album Kenshiego Yonezu

Zobacz też 
 Brema
 New Bremen